Footwork : consortium industriel japonais.
 Footwork : écurie de Formule 1 propriété du consortium éponyme ayant disputé trois saisons en championnat du monde de 1991 à 1993.
 Footwork (Chicago) : un type de Street dance se raccordant à la Juke House 

pl:Arrows#Footwork